Blissfield ist der Name mehrerer Orte in den USA:

Blissfield (Michigan)
Blissfield (Ohio)